Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich 12 Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2018